O Campeonato Piauiense de Futebol de 1947 foi o sétimo campeonato de futebol do Piauí. A competição foi organizada pela Federação Piauiense de Futebol e o campeão foi o Flamengo.

Premiação

Piaui
1947